Панов, Виктор Петрович:
 Панов, Виктор Петрович (род. 1939) — советский и российский театральный режиссёр.
 Панов, Виктор Петрович (1939—2014) — советский и российский химик.